Mužská čtyřhra Monte-Carlo Rolex Masters 2019 probíhala ve druhé polovině dubna 2019. Do deblové soutěže tenisového turnaje v Monte-Carlu hraného na antuce nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájci titulu byli američtí bratři Bob a Mike Bryanovi, kteří do turnaje nezasáhli.

Vítězem se stal sedmý nasazený pár Chorvatů Nikola Mektić a Franko Škugor, který ve finále za 2.03 hodiny zdolal nizozemskou dvojici Robin Haase a Wesley Koolhof. Po vyrovnaném dvousetovém průběhu 6–7 a 7–6 rozhodl až supertiebreak dvoubodovým rozdílem míčů [11–9]. Oba šampioni, kteří ve finále odvrátili mečbol, si do žebříčku ATP připsali 1000 bodů. Získali premiérovou společnou trofej. Jako pár naposledy předtím startovali na Swiss Indoors 2017. 30letý Mektić vybojoval sedmý deblový titul na okruhu ATP Tour, respektive třetí ze série Masters. Pro Škugora to bylo páté takové turnajové vítězství, debutové v sérii Masters a druhé v řadě, když o týden zpět triumfoval na Grand Prix Hassan II.

Nasazení párů 

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (1. kolo)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (semifinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (2. kolo)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (2. kolo)
  Henri Kontinen /  John Peers (2. kolo)
  Nikola Mektić /  Franko Škugor (vítězové)
  Raven Klaasen /  Joe Salisbury (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Monte Carlo Masters
Tenis ve Francii v roce 2019
ATP Tour 2019